Das WTT Contender Novo Mesto 2021 war das siebte Turnier der WTT Series 2021 im Tischtennis. Es fand vom 8. bis 14. November 2021 im slowenischen Novo mesto statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 WTT Contender Novo Mesto 2021 auf der Website der ITTF (abgerufen am 10. November 2021)
 Offizielle Website (abgerufen am 10. November 2021)

Tischtennisveranstaltung 2021
Tischtenniswettbewerb in Slowenien
Sport (Novo mesto)